Мехмед II Фатіх (1432—1481) — османський султан (1444—1446, 1451—1481 рр.), найбільший полководець свого часу — завоював Константинополь, поклавши кінець існуванню незалежних Візантійської імперії, Кримського ханства, Сербії, Трапезундської імперії, Боснії, Албанії.
 Мехмед II Ґерай (1532—1584) — хан Криму в 1577—1584 роках з роду Гераїв.
 Мехмед II Караманлі (? — 1835) — паша частини Триполітанії.